Димитриос Вулгарис ( Идра,  — Афины, ) — греческий политик XIX века. В период 1855—1875 восемь раз стал Премьер-министром Греции.
В силу своего экстравагантного колпака и длинного хитона, остался также в истории под кличкой «дзумбес».

Биография 
Димитриос Вулгарис родился на острове Идра 20 декабря 1802, в семье старейшины острова Георгиоса Вулгариса. Отец умер, когда Димитриосу было 10 лет, в силу чего попечительство над ним приняли комиссары, согласно завещанию отца, среди которых был и Лазарь Кунтуриотис.
В подростковом возрасте учился у Феоклита Фармакидиса и Анфима Газиса.
В возрасте 17 лет, в 1819 году, стал членом совета старейшин острова, вместо своего отца.

Греческая революция 
Судовладельцы острова Идра разбогатели во время Наполеоновских войн и морской блокады Франции. С началом Греческой революции в марте 1821 года, судовладельцы и старейшины острова воздерживались от участия в войне, тем более что Идра имела автономный статус и на острове не было мусульманского населения. Остров восстал благодаря усилиям рядовых моряков, ведомых гетеристами, во главе которых стоял капитан Антонис Иконому.

После того как вступление Идры в войну стало свершившимся фактом, старейшины и судовладельцы острова совершили 12 мая переворот. В ходе переворота канцелярия Иконому подверглась обстрелу, среди прочих, из дома Вулгариса. В возрасте 19 лет Вулгарис был в числе представителей Идры на разных форумах революционной Греции. Был морским министром в временном правительстве Александра Маврокордатоса в 1822 году. Был избран представителем Идры на Третье национальное собрание в Эпидавре в 1825 году и на Четвёртое национальное собрание в Аргосе в 1829 году.

С прибытием в Грецию Иоанна Каподистрии, Вулгарис, как и все старейшины Идры, примкнул к оппозиции правителю. В 1831 году стал членом «Конституционного комитета», организовавшего на Идре бунт против Каподистрии. После убийства Каподистрии был назначен в 1832 году морским министром в временном правительстве.

Период абсолютной монархии 
Вулгарис оставался на этом посту и в 1833 году, после возведения на трон Греции баварского принца Оттона I.
В годы абсолютной монархии Оттона он отказывался от официальных постов, за исключением 1837 года, когда он был избран мэром Идры, вместо своего тестя.
Вулгарис оставался на посту мэра Идры 6 лет.
В этот период он перешёл из, так называемой, «английской партии» во «французскую», а затем снова в «английскую».
В 1845 году был назначен сенатором, а затем морским министром в правительстве Колеттиса.
Оставался морским министром и после смерти Колеттиса, в правительстве Дзавеласа.
В последующие годы принял пост министра финансов в правительстве Константина Канариса (октябрь 1848), но подал в отставку в апреле 1849 года.

Крымская война 
В годы Крымской войны западно-европейские союзники оказывали давление на Греческое королевство, чтобы не допустить его военного выступления против Османской империи, что оказало бы поддержку России. Необъявленная война, которую Греция вела в приграничных османских регионах, привела к оккупации союзниками Пирея. Оккупация Пирея продолжилась и после окончания Крымской войны (30 марта 1856 года), до февраля 1857 года, поскольку Британия и Франция добивались контроля над финансами Греции и регулирования выплаты внешнего долга королевства.
Как признаёт греческий историк Каролидис, оккупационные войска и не собирались уходить и ушли только после протестов России.
Оккупация продлилась 29 месяцев.

Премьер-министр 
Оттон интриговал против англофила премьер-министра Александра Маврокордатоса настолько откровенно, что англичане стали рассматривать вопрос смены королевской династии.
Воспользовавшись скандалом в правительстве в сентябре 1855, года Оттон вынудил Маврокордатоса подать в отставку.
Оттон предложил пост премьера послу Греции в Лондоне Спиридону Трикупису, но тот отказался.
Тогда Оттон решил поручить формирование правительства Вулгарису,
«человеку который не отличался своими административными способностями», но несмотря на это был значительным политическим деятелем.
Вулгарису было тогда 53 года. Хотя от принимал участие в политических делах своего острова и страны с 17 лет, роль первого политического лица ему была предложена впервые.
Премьер оставил также за собой министерство внутренних дел.
Вулгарис, продолжал одеваться в экзотическую для западного европейца одежду старейшины острова Идра.
Он носил экстравагантный колпак и длинный хитон, в силу чего за ним закрепилась кличка «дзумбес» (от турецкого «cuppe», длинный халат).
По этой же причине, один из западных дипломатов дал ему кличку «Артаксеркс».
Вулгарис не был намерен играть роль придворного премьера, единственную приемлемую Оттоном роль.
Несмотря на то что он победил на выборах 1856 года, с фальсификацией в подсчёте голосов «в умеренных пределах», в ноябре 1857 года Вулгарис подал в отставку.
Король назначил премьером, «лишённого политической изворотливости», но преданного ему, Афанасия Миаулиса. Новое правительство дало присягу 25 ноября.

Изгнание Оттона 
В период 1861—1862 правительство Афанасия Миаулиса подавило несколько восстаний против абсолютизма Оттона.
В июне 1862 года Оттон поручил формирование правительства Геннеосу Колокотронису.
Новое восстание, в октябре 1862 года, под руководством Теодора Гриваса, вышло из под контроля.
Правительство начало производить аресты политиков. Вулгарис, опасаясь собственного ареста и при поддержке майора артиллерии Д. Пападьямантопулоса, решил действовать. Вечером 10 октября солдаты и граждане заняли казармы артиллерии. Среди них были Вулгарис и другие лидеры оппозиции.
Была опубликована декларация составленная «самым решительным из заговорщиков», Эпаминондом Делигеоргисом.
Декларация, под которой подписались 25 политиков и военных, провозглашала низложение монархии, формирование временного правительства и созыв Национального собрания.
Осознав, что и послы «Великих держав» не поддерживают более Оттона, Геннеос Колокотронис отказался произвести массовые аресты военных и политиков, противников Оттона, «чем спас Афины и Грецию от кровавой бани». При этом Геннеос завил: «Династия потерявшая любовь народа, не должна опираться в Греции на насилии».
Был образован «Комитет трёх», в который вошли Вулгарис (председатель), Руфос и Канарис.
Вулгарис стал премьер-министром нового правительства, во второй раз в своей политической карьере.
Оттон был низложен и изгнан из страны.

Последующие годы 
В последующие 15 лет и до самой своей смерти в 1877 году Вулгарис стал протагонистом в политической жизни страны, возглавив правительство ещё 6 раз. В феврале 1863 года, в результате обострившейся политической борьбы и беспорядков в столице, временное правительство подало в отставку.
В марте на трон Греции взошёл представитель датской династии Георг I (король Греции).
В третий раз Вулгарис возглавил правительство 6 ноября 1863 года, а затем 15 ноября 1865 года («правительство двух дней»), 21 июня 1866 года, 6 февраля 1868 года (подал в отставку в январе 1869 года, во время очередного восстания, на находившемся под османским контролем Крите).
Сформирова правительство 6 января 1872 года (но не получил вотум доверия в парламенте в июле).
Своё последнее правительство Вулгарис сформировал 21 февраля 1874 года.
Вулгарис победил, с относительным большинством, на выборах 23 июня/5 июля 1874 года.
Но его экономическая программа и намерение сократить «чрезмерно большую», как он считал, греческую армию, насчитывающую 14 тысяч штыков, вызвали резкие протесты.
Кроме того, Вулгариса обвиняли в том, что он победил на выборах фальсифицируя результаты.
Король Георг распустил правительство Вулгариса в апреле 1875 года.
Это стало концом долголетней политической карьеры Вулгариса).

Последние годы и семья 
Новое правительство Александра Кумундуроса начало судебное преследование двух министров Вулгариса (один из них был зятем Вулгариса), обвиняя их в симонии.
Одновременно началось судебное преследование Вулгариса и членов его правительства, за нарушение этики политической борьбы.
Уголовный приговор первого процесса и моральный приговор второго сломили духовно старого политика, в результате чего он ушёл с политической арены Вскоре после «политической смерти» Димитриос Вулгарис умер в Афинах 29 декабря 1877 года. Похоронен на Первом афинском кладбище.

Вулгарис был женат на Марии Кунтуриоти, дочери Лазаря Кунтуриотиса и имел с ней четверых детей:
 Стаматину Вулгари, супругу министра Василия Николопулоса
 Элени Вулгари, супругу министра Димитриоса Патриноса
 Георгиоса Вулгариса, дипломата и морского министра
 Лазароса Вулгариса (1850—1893), депутата парламента

Дальним племянником ему приходится адмирал Вулгарис, Петрос (1883—1957).

Примечания

Источники 
 Ιστοσελίδα sansimera.gr: Βιογραφία του Δ. Βούλγαρη.

Литература 
 
 

 

Премьер-министры Греции
Родившиеся на Идре